Laverty ist der Familienname folgender Personen:

 Eugene Laverty (* 1986), britischer Motorradrennfahrer
 Michael Laverty (* 1981), britischer Motorradrennfahrer
 Paul Laverty (* 1957), Drehbuchautor